Das Adjektiv bündisch bezieht sich auf 

 die Bündische Jugend oder 
 die sog. bündische Struktur der Österreichischen Volkspartei